Pirogow – radziecki film z 1947 roku w reżyserii Grigorija Kozincewa.

Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Pirogow – rosyjski lekarz, pionier nowoczesnej chirurgii. 
 Leonid Pirogow – radziecki aktor filmowy i głosowy.